duvet : plumage formé de plumes légères chez les oiseaux
 duvet : pilosité constituée de poils fins chez l'homme
 Le duvet, ou sous-poil ou poil de bourre : pilosité fine et dense de la fourrure des animaux.
 duvet : couette fine
 synonyme de sac de couchage

Patronyme
 Jean Duvet est un artisan graveur né à Dijon au .